Франци́ска Ксаве́рия Кабрини (), или Фрэ́нсис За́вьер Кабри́ни (, ; ) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня. Основательница монашеской конгрегации Сёстры Святейшего Сердца Иисуса. Покровительница эмигрантов.

Биография 
Франциска Ксаверия Кабрини родилась в многодетной семье, в которой было 13 детей. В 11 лет дала личный обет целомудрия. С раннего детства она мечтала стать миссионеркой.

В 1863 году поступила учиться в колледж «Дочери Святого Сердца Иисуса» в Милане. В 1868 году сдаёт экзамен в педагогическое училище, но из-за слабого здоровья оставляет учёбу. Она пытается поступить в монастырь, но, получив отказ, возвращается домой, где вместе с сестрой Розой посвящает себя бедным и больным.

По совету своего духовного отца в 1869 году отправляется в Кодоньо (Ломбардия), в монашеский дом, сёстры которого управляли сиротским приютом. Здесь Франциска Ксаверия Кабрини ведёт преподавательскую деятельность. Вскоре она становится настоятельницей этого монашеского дома.

14 июля 1880 году основывает новый монашеский дом, который стал основой новой конгрегации, которая впоследствии стала называться «Сёстры миссионерки Святейшего Сердца Иисуса». С 1882 года конгрегация, основанная Франциской Ксаверией, начинает распространяться в Италии. 12 марта 1888 года Святым Престолом был утверждён устав данной конгрегации.

31 марта 1889 года Франциска Ксаверия вместе с другими сёстрами пребывает в Нью-Йорк, США, где начинает работать с итальянскими эмигрантами. Она открывает первый монашеский дом для работы с детьми-сиротами.

В 1891 году основывает колледж в Гранаде, в 1892 году — приют и школу в Новом Орлеане и Бруклине, в Нью-Йорке — больницу «Клиника Колумбус». В 1893 году она открывает колледжи в Риме и Генуе. Начиная с 1895 года путешествует по миру и открывает многочисленные образовательные и медицинские учреждения в Буэнос-Айресе, Париже, Чикаго, Мадриде, Милане, Лондоне, Нью-Джерси, Сиэтле, Лос-Анджелесе.

22 декабря 1917 года Франциска Ксаверия умирает, оставив после себя 67 монашеских домов и 3000 сестёр, поступивших в её конгрегацию.

Почитание 
Франциска Ксаверия Кабрини была беатифицирована 13 ноября 1938 года папой Пием XI и канонизирована 7 июля 1946 года папой Пием XII. В Римском мартирологе днём её памяти указано 22 декабря — день её смерти, однако в США память святой совершается 13 ноября — в день беатификации.

Память 
В честь Франциски Кабрини был назван микрорайон в Чикаго, изначально заселённый итальянскими эмигрантами.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII

Примечания

Литература 
 Луиджи Аполонния, Святая Франциска Ксаверия Кабрини — покровительница эмигрантов, изд. Конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, 1998.

Ссылки 
 Cabrini Mission Foundation 
 Frances Xavier Cabrini 

Канонизированные католические монахини
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Италии
Святые США
Католические монахини США
Национальный зал славы женщин
Канонизированные Пием XII
Канонизированные в XX веке
Католические монахини Италии
Беатифицированные Пием XI